Seid ist der Familienname folgender Personen:

 Amane Seid (* 1985), äthiopische Marathonläuferin
 Anne-Katrin Seid (* 1967), deutsche Badmintonspielerin
 George Seid (1890–1956), US-amerikanischer Filmtechniker
 Gerd Seid (1930–1995), deutscher Schauspieler
 Ruth Seid (Pseudonym Jo Sinclair; 1913–1995), US-amerikanische Autorin
 Sattar Seid (* 1987), iranischer Skilangläufer

Seid steht für:
 Seid (Band), norwegische Band

SEID steht als Abkürzung für:

 systemic exertion intolerance disease, siehe Chronisches Erschöpfungssyndrom

Siehe auch:
 Seidt
 Seit
 Seith

Abkürzung